Izba Reprezentantów Liberii – niższa izba bikameralnego parlamentu Liberii.

Ordynacja wyborcza 
Do Izby Reprezentantów kandydować mogą obywatele Liberii, którzy ukończyli 25 lat. Zgodnie z konstytucją członkowie izby wybierani są na sześcioletnie kadencje przez głosujących zarejestrowanych w okręgach wyborczych. Liczba reprezentantów odzwierciedla całość populacji kraju i może się zmieniać z kolejnymi spisami ludności – dziewięciu nowych reprezentantów dołączy do grona zaprzysiężonych po wyborach w 2011 roku.

Członkowie

Spiker 
Członkowie izby wybierają spikera, pełniącego funkcję przewodniczącego izby, a także sprawującego pieczę nad obradami wspólnej sesji izby reprezentantów i senatu. Obecnym spikerem jest Alex Tyler.

Aktualni członkowie

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Izby niższe parlamentów
Polityka Liberii